Портня́гин — русская фамилия; имеет женскую форму Портнягина.

Известные носители:
 Портнягин, Денис Олегович (род. 1989) — российский офицер Сил специальных операций, Герой Российской Федерации (2017).
 Портнягин, Игорь Игоревич (род. 1989) — российский футболист.
 Портнягин, Семён Андреевич (1764—1827) — русский генерал, кавалер ордена Святого Георгия.
 Портнягин, Сергей Николаевич (1918—1980) — Герой Советского Союза.
 Портнягин, Юрий Иванович (род. 1939) — советский и российский геофизик.

Портнягина 
 Портнягина, Вера Александровна (1928—2005) — советский и украинский химик.